Я́мницкий сельсовет () — сельсовет, административно-территориальная единица Быховского района Могилёвской области Белоруссии.

Состав 
Включает 20 населённых пунктов:
 Барсуки — деревня.
 Выгода — деревня.
 Вьюн — деревня.
 Вязьма — деревня.
 Гамарня — деревня.
 Дедово — деревня.
 Дунаёк — деревня.
 Езва — деревня.
 Клетное — деревня.
 Красная Беларусь — деревня.
 Лагодово — деревня.
 Новая Боярщина 1 — деревня.
 Новая Боярщина 2 — деревня.
 Подлесье — деревня.
 Проточное — деревня.
 Романяцкая Гута — деревня.
 Старая Боярщина — деревня.
 Тартак — посёлок.
 Хомичи — деревня.
 Ямное — деревня.

См. также 
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 Быховский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Быховского района